

Patronyme 

 Adolphe-Jean Lavergne (1863-1928), sculpteur ;
 Adrien Lavergne (1896-1971), syndicaliste enseignant français ;
 Alexander von Lavergne-Peguilhen (1803-1867), homme politique prussien ;
 Alexandre de Lavergne (1808-1879), auteur dramatique et romancier français ;
Alfred Lavergne (1892-1969), peintre français ;
 Alphonse Lavergne (1844-?), général de brigade français ;
  ;
 Armand Lavergne (1880-1935), politicien et avocat québécois ;
  ;
 Célia de Lavergne (1979), femme politique française ;
 Claudius Lavergne (1814-1887), artiste peintre et verrier français ; 
 Damien Lavergne (né en 1991), joueur français de rugby à  ;
 Fernand Lavergne (1858-1945), homme politique français ;
 Georges-Auguste Lavergne (1863-1942), artiste peintre français ;
 Jacques Lavergne (1921-2008), dessinateur de presse ;
 Jan-Marc Lavergne, acteur québécois ;
 Joseph Lavergne (1847-1922), homme politique québécois ;
 Joseph Lavergne (né en 1820), comédien, chansonnier et goguettier français ;
 Julie Lavergne (1823-1886), écrivaine française ;
 Léonce Guilhaud de Lavergne (1809-1880), économiste et homme politique français ;
 Louis Lavergne (1845-1931), homme politique québécois ;
 Maurice-Élisabeth de Lavergne de Tressan (1749-1809), écrivain français ;
 Moritz von Lavergne-Peguilhen (1801-1870), historien et économiste prussien ;
 Pascal Lavergne (1967-), agriculteur et homme politique français ;
 Paule Lavergne (1897-1984), écrivaine française ;
 Pierre Lavergne (1922-), joueur français de rugby à XV ;
 .

Toponyme 

 Rivière Lavergne, affluent du lac Turgeon, coulant dans Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), dans le Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.

 Lavergne, commune française du Lot ;
 Lavergne, commune française de Lot-et-Garonne ;
 Lavergne, hameau de la commune française de Tournemire dans le Cantal. Le hameau est parfois orthographié Lavernhes ou Lavernhe.
 Lavergne, hameau de la commune française de Siran dans le Cantal.
 Lavergne, cours d'eau du Tarn.

Divers 
 Loi Lavergne, une loi québécoise, parrainée par Armand Lavergne